Соли диоксигенила (диоксигенильные соединения) — соли катиона кислорода O2+.

Получение 
Первое соединение этого типа было получено в 1962 году реакцией кислорода с гексафторидом платины:

 

Обычными способами получения являются реакция диоксидифторида с фторидами элементов или физическое воздействие, активирующее смесь фторида металла, фтора и кислорода (УФ-облучение, электроразряд, давление с нагреванием).

Строение 
Длина связи O-O в катионе (0,1123 нм) меньше, чем у молекулы кислорода. Катион содержит один неспаренный электрон, поэтому все соли парамагнитны. Для стабилизации соли, анион должен быть стабилен и устойчив к окислению. Известны соли с анионами MF6- (где М = Au, Pt, Ru, Rh, Sb, As, P), BF4-, MF62- (где М = Mn, Ni, Pd).

Физические и химические свойства 
При нагревании разлагаются до кислорода, фтора и фторида металла. Являются сильными фторокислителями. С органическими веществами реагируют со взрывом и воспламенением. Могут окислять ксенон при комнатной температуре.

 

Диоксигенилфторид (O2F) со взрывом реагирует с ксеноновой кислотой (H2XeO6):

 

Имеет димер O4F2, отличающийся менее выраженными свойствами и меньшей стабильностью

Литература 
 

Соединения фтора
Соединения кислорода